Businessman ist:
 ein Geschäftsmann bzw. Unternehmer
 ein Pseudonym des dänischen Techno-Musikers Trentemøller